Filipescu ist der Familienname folgender Personen:

 Iulian Filipescu (* 1974), rumänischer Fußballspieler
 Leonte Filipescu (1895–1922), rumänischer Arbeiterführer und Mordopfer
 Radu Filipescu (* 1955), rumänischer Dissident